Rodbinski nazivi su nazivi koji opisuju rodbinski odnos dvije osobe. Terminologija srodstva opisuje sve postojeće rodbinske sustave i njihove nazive. Različita društva različito klasificiraju rodbinske odnose i stoga koriste različite sustave terminologije srodstva.

U hrvatskome je jeziku mnoštvo rodbinskih naziva, za razliku od nekih europskih jezika, na primjer engleskoga, koji su u tome području mnogo oskudniji.

Moji predci i bliži rođaci

Predci 
 moj muški roditelj — otac
 moj ženski roditelj — majka (ili mati, akuzativ jednine od mati je mater koji nije pravilno rabiti umjesto nominativa)
 otac moje majke i otac mog oca — djed
 majka moje majke i majka moga oca — baka, baba
 djed moje majke i djed moga oca — pradjed
 baka moje majke i baka moga oca — prabaka, prababa
 pradjed mog oca i pradjed moje majke — prapradjed odnosno čukundjed, šukundjed
 prabaka mog oca i prabaka moje majke — praprabaka odnosno čukunbaka, čukunbaba, šukunbaka, šukunbaba

Očeva strana 
 brat moga oca — stric —> žena očeva brata — strina
 sestra moga oca — tetka (po ocu) —> muž očeve sestre — tetak, ranije i tetac
 sin očeva brata — stričević
 kći očeva brata — stričevična
 sin očeva sestre — tetkić (po ocu)
 kći očeva sestre — tetkična (po ocu)

Majčina strana 
 brat moje majke — ujak —> žena majčina brata — ujna
 sestra moje majke — tetka (po majci) —> muž majčine sestre — tetak
 sin majčina brata — ujaković
 kći majčina brata — ujakovićna
 sin majčina sestre — tetkić (po majci)
 kći majčina sestre — tetkična (po majci)

Zajednički nazivi za unučad bake i djeda 

sin očeva/majčina brata/sestre — (prvi) bratić (zajednički naziv za: stričević, ujaković i tetkić)
 kći očeva/majčina brata/sestre — (prva) sestrična (zajednički naziv za: stričevična, ujakovićna i tetkična)

Moji predci i bliži rođaci na obiteljskom stablu:

Moji potomci 
 moj muški potomak — sin —> supruga moga sina —  snaha, nevjesta
 moj ženski potomak — kći (akuzativ kćer) —> suprug moje kćeri — zet
 sin moje kćeri/sina — unuk
 kći moje kćeri/sina — unuka
 sin mog unuka/unuke — praunuk
 kći mog unuka/unuke — praunuka
 sin mog praunuka/praunuke — prapraunuk
 kći mog praunuka/praunuke — prapraunuka

Bratovi potomci 
 drugi muški potomak mojih roditelja — brat —> supruga moga brata — snaha, nevjesta
 sin moga brata ako sam ja muško — sinovac
 unuk moga brata ako sam ja muško — prasinovac
 kći moga brata ako sam ja muško — sinovica, nećakinja
 unuka moga brata ako sam ja muško — prasinovica
 sin moga brata ako sam ja žensko — bratić
 unuk moga brata ako sam ja žensko — prabratić
 kći moga brata ako sam ja žensko — bratična
 unuka moga brata ako sam ja žensko — prabratična

Potomci mog brata:

U nekim krajevima se umjesto sinovac i bratić koristi izraz nećak, a umjesto sinovica i bratična koristi izraz nećakinja. 

Riječ (prvi) bratić u nekim je krajevima zajednički naziv za stričevića, ujakovića i tetkića.

Sestrini potomci 
 drugi ženski potomak mojih roditelja — sestra —> muž moje sestre — zet, svak, šogor
 sin moje sestre ako sam ja muško — nećak
 unuk moje sestre ako sam ja muško — pranećak
 kći moje sestre ako sam ja muško — nećakinja
 unuk moje sestre ako sam ja muško — pranećakinja
 sin moje sestre ako sam ja žensko — sestrić
 unuk moje sestre ako sam ja žensko — prasestrić
 kći moje sestre ako sam ja žensko — sestrična
 unuk moje sestre ako sam ja žensko — prasestrična

Potomci moje sestre:

U nekim krajevima se umjesto nećak i sestrić koristi samo izraz nećak, a umjesto nećakinja i sestrična koristi samo izraz nećakinja. 

Riječ (prva) sestrična u nekim krajevima je zajednički naziv za stričevičnu, ujakovićnu i tetkičnu.

Zajednički nazivi za bratove i sestrine potomke 

 sin od brata/sestre — nećak
 unuk od brata/sestre — pranećak
 kći od brata/sestre — nećakinja
 unuka od brata/sestre — pranećakinja

Potomci od bake i djeda u srednjem i daljnjem srodstvu

Stričevi potomci 
 sin brata moga oca (stričev sin) — stričević, bratučed
 stričićev sin ako sam ja muško — izvanji sinovac
 unuk — izvanji prasinovac
 stričevićeva kći ako sam ja muško — izvanja sinovica
 unuka — izvanja prasinovica
 stričićev sin ako sam ja žensko — izvanji bratić
 unuk — izvanji prabratić
 stričevićeva kći ako sam ja žensko — izvanja bratična
 unuka — izvanja prabratična
 kći brata moga oca (stričeva kći) — stričevična, bratučeda
 stričevićin sin ako sam ja muško — izvanji nećak
 unuk — izvanji pranećak
 stričevićina kći ako sam ja muško — izvanja nećakinja
 unuka — izvanja pranećakinja
 stričevićin sin ako sam ja žensko — izvanji sestrić
 unuk — izvanji prasestrić
 stričevićina kći ako sam ja žensko — izvanja sestrična
 unuka — izvanja prasestrična

Potomci moga strica (očevog brata):

Tetkini potomci (po ocu) 

 sin sestre moga oca (tetkin sin) — tetkić (po ocu)
 tetkićev sin ako sam ja muško — izvanji sinovac
 unuk — izvanji prasinovac
 tetkićeva kći ako sam ja muško — izvanja sinovica
 unuka — izvanja prasinovica
 tetkićev sin ako sam ja žensko — izvanji bratić
 unuk — izvanji prabratić
 tetkićeva kći ako sam ja žensko — izvanja bratična
 unuka — izvanja prabratična
 kći sestre moga oca (tetkina kći) — tetkična (po ocu)
 tetkičin sin ako sam ja muško — izvanji nećak
 unuk — izvanji pranećak
 tetkičina kći ako sam ja muško — izvanja nećakinja
 unuka — izvanja pranećakinja
 tetkičin sin ako sam ja žensko — izvanji sestrić
 unuk — izvanji prasestrić
 tetkičina kći ako sam ja žensko — izvanja sestrična
 unuka — izvanja prasestrična

Potomci moje tetke (očeve sestre):

Ujakovi potomci 

 sin brata moje majke (ujakov sin) — ujaković, ujčević
 ujakovićev sin ako sam ja muško — izvanji sinovac
 unuk — izvanji prasinovac
 ujakovićeva kći ako sam ja muško — izvanja sinovica
 unuka — izvanji prasinovica
 ujakovićev sin ako sam ja žensko — izvanji bratić
 unuk — izvanji prabratić
 ujakovićeva kći ako sam ja žensko — izvanja bratična
 unuka — izvanja prabratična
 kći brata moje majke (ujakova kći) — ujakovićna
 ujakovićev sin ako sam ja muško — izvanji nećak
 unuk — izvanj pranećak
 ujakovićeva kći ako sam ja muško — izvanja nećakinja
 unuka — izvanja pranećakinja
 ujakovićev sin ako sam ja žensko — izvanji sestrić
 unuk — izvanji prasestrić
 ujakovićeva kći ako sam ja žensko — izvanja sestrična
 unuka — izvanja prasestrična

Potomci mog ujaka (majčinog brata):

Tetkini potomci (po majci) 
 sin sestre moje majke (tetkin sin) — tetkić (po majci)
 tetkićev sin ako sam ja muško — izvanji sinovac
 unuk — izvanji prasinovac
 tetkićev kći ako sam ja muško — izvanja sinovica
 unuka — izvanji prasinovica
 tetkićev sin ako sam ja žensko — izvanji bratić
 unuk — izvanji prabratić
 tetkićeva kći ako sam ja žensko — izvanja bratična
 unuka — izvanja prabratična
 kći sestre moje majke (tetkina kći) — tetkična (po majci)
 tetkičin sin ako sam ja muško — izvanji nećak
 unuk — izvanj pranećak
 tetkičina kći ako sam ja muško — izvanja nećakinja
 unuka — izvanja pranećakinja
 tetkičin sin ako sam ja žensko — izvanji sestrić
 unuk — izvanji prasestrić
 tetkičina kći ako sam ja žensko — izvanja sestrična
 unuka — izvanja prasestrična

Potomci moje tetke (majčine sestre):

Potomci braće i sestara od bake i djeda

Po ocu 
 djedov brat — prastric po ocu (očev stric)
 izvanji stric
 izvanji stričević
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja stričevčina
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična
 izvanja tetka po ocu
 izvanji tetkić po ocu
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja tetkična po ocu
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična
 bakin brat — praujak po ocu (očev ujak)
 izvanji stric
 izvanji stričević
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja stričevčina
 izvanja tetka po ocu
 izvanji tetkić po ocu
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja tetkična po ocu
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična
 djedova sestra i bakina sestra — pratetka po ocu (očeva tetka)
 izvanji stric
 izvanji stričević
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja stričevčina
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična
 izvanja tetka po ocu
 izvanji tetkić po ocu
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja tetkična po ocu
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična

Potomci mog pradjeda i prabake po ocu:

Po majci 
 djedov brat — prastric po majci (majčin stric)
 izvanji ujak
 izvanji ujaković
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja ujakovična
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična
 izvanja tetka po majci
 izvanji tetkić po majci
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja tetkična po majci
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična
 bakin brat — praujak po majci (majčin ujak)
 izvanji ujak
 izvanji ujaković
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja ujakovična
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična
 izvanja tetka po majci
 izvanji tetkić po majci
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja tetkična po majci
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična
 djedova sestra i bakina sestra — pratetka po majci (majčina tetka)
 izvanji ujak
 izvanji ujaković
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja ujakovična
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična
 izvanja tetka po majci
 izvanji tetkić po majci
 daleki sinovac — daleki bratić
 daleka sinovica — daleka bratična
 izvanja tetkična po majci
 daleki nećak — daleki sestrić
 daleka nećakinja — daleka sestrična

Potomci mog pradjeda i prabake po majci:

Zajednički nazivi za braću i sestre od bake i djeda te njihovu djecu i unučad 

djedov brat — prastric
bakin brat — praujak
djedova/bakina sestra — pratetka
očev (prvi) bratić — izvanji stric
majčin (prvi) bratić — izvanji ujak
očeva/majčina (prva) sestrična — izvanja tetka
unuk brata/sestre od djeda/bake — drugi bratić (zajednički naziv za: izvanji stričević, izvanji ujaković i izvanji tetkić)
 unuka brata/sestre od djeda/bake — druga sestrična (zajednički naziv za: izvanja stričevična, izvanju ujakovična i izvanju tetkična)

Potomci braće i sestara od bake i djeda:

Potomci braće i sestara od prabake i pradjeda

Zajednički nazivi za braću i sestre od prabake i pradjeda te njihovu djecu, unučad i praunučad 

 brat od pradjeda (stric od djeda/bake) — praprastric
 brat od prabake (ujak od djeda/bake) — prapraujak
 sestra od pradjeda/prabake (tetka od djeda/bake) — prapratetka
 djedov (prvi) bratić — izvanji prastric
 bakin (prvi) bratić — izvanji praujak
 djedova/bakina (prva) sestrična — izvanja pratetka
 očev drugi bratić — daleki stric
 majčin drugi bratić — daleki ujak
 očeva/majčina druga sestrična — daleka tetka
 sin očevog/majčinog drugog bratića/sestrične — treći bratić (zajednički naziv za: daleki stričević, daleki ujaković i daleki tetkić) 
 kći očevog/majčinog drugog bratića/sestrične — treća sestrična (zajednički naziv za: daleka stričevična, daleka ujakovična i daleka tetkična)

Ostali nazivi za rodbinu 

 brat od oca/majke ili muški srodnik u bočnoj lozi u uzlaznom stupnju srodstva — barba, dundo
 muški srodnik u bočnoj lozi u istom stupnju srodstva — bratić
 ženski srodnik u bočnoj lozi u istom stupnju srodstva — sestrična

Svojta 

Svojta su srodnici po ženidbi ili udaji.

Zajednički nazivi za svojtu 
muški srodnik po ženidbi ili udaji u istom stupnju srodstva — šogor (zajednički naziv za: djever, zaovac, svak/zet, šurjak, pašanac)
ženski srodnik po ženidbi ili udaji u istom stupnju srodstva  — šogorica (zajednički naziv za: jetrva, zaova, šurjakinja, svast)
zetov/snahin otac — prijatelj
zetova/snahina majka — prijateljica
zetovi/snahini roditelji — prijatelji

Za žensku osobu 

Mužev rod:
 muževa rodbina — svekrbina
 otac moga muža — svekar
 majka moga muža — svekrva
 brat moga muža — djever
 žena brata moga muža — jetrva
 sestra moga muža — zaova
 muž sestre moga muža — zaovac
muž moje sestre (ženskoj osobi) — zet/svak
djed moga muža — prasvekar
baka moga muža — prasvekrva

Obiteljske veze ako sam ja žensko:

Za mušku osobu 

Ženin rod:
 ženina rodbina — tazbina
 otac moje žene — punac, tast
 majka moje žene — punica, tašta
 brat moje žene — šurjak
 žena brata moje žene — šurjakinja
 ženina sestra — svast, svastika
 muž ženine sestre — paš, pašanac, badžo, badžanac
 djed moje žene — pratast
 baka moje žene — prapunica

Obiteljske veze ako sam ja muško:

Porodični i obiteljski nazivi 

 majčin drugi muž — očuh
 očeva druga žena — maćeha
 supružnikovo prijašnje muško dijete — pastorak
 supružnikovo prijašnje žensko dijete — pastorka
 supružnikovo prijašnje dijete — pastorče
 sin oca i maćehe — brat po ocu
 kći oca i maćehe — sestra po ocu
 sin majke i očuha — brat po majci
 kći majke i očuha — sestra po majci
 sin oca/majke i maćehe/očuha — polubrat (zajednički naziv za: brat po ocu i brat po majci)
 kći oca/majke i maćehe/očuha — polusestra (zajednički naziv za: sestra po ocu i sestra po majci)
 sin od maćehe iz njezine prijašnje veze — brat po maćehi
 kći od maćehe iz njezine prijašnje veze — sestra po maćehi
 sin od očuha iz njegove prijašnje veze — brat po očuhu
 kći od očuha iz njegove prijašnje veze — sestra po očuhu

Posvojenje 

 muški posvajatelj — poočim
 ženski posvajatelj — pomajka, pomati
 posvojeno muško dijete — posinak, posin
 posvojeno žensko dijete — pokćerka, pokći
 posvojeni brat (muško dijete koje su posvojili moji roditelji ili sin od mojih posvajatelja) — pobrat
 posvojena sestra (žensko dijete koje su posvojili moji roditelji ili kći od mojih posvajatelja) — posestra

Zapuštanje rodbinskih naziva 

U Zagrebu je, primjerice, u razgovornom jeziku rodbina i svojta svedena na samo nekoliko riječi. Stric – teta, šogor – šogorica, bratić – sestrična.

Selidbom većine stanovništa sa sela u gradove nestaju starinske obitelji od 3 ili više naraštaja, obitelj se danas sastoji najčešće samo od dviju generacija, roditelja i djece, zbog čega je manje kombinacija što za posljedicu ima da se događa da ljudi ne znaju naziv za određeni naziv rodbinskog pripadnika, jer takva kombinacija ne postoji.

Izvori 

 Franjo Tanocki: Rječnik rodbinskih naziva, Revija, Izdavački centar radničkog sveučilišta "Božidar Maslarić", Osijek, 1986.

Antropologija
Obitelj